LSS steht für:
 Lean Six Sigma, Managementsystem zur Prozessverbesserung, siehe Six Sigma
 Lietuvos šaulių sąjunga, litauische paramilitärische Organisation
 Leipziger Semitistische Studien, Buchreihe
 Leitungsschutzschalter speziell bei der Eisenbahn; sonst mit "LS" abgekürzt 

lss steht für:
 Lasi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Sindhi, Sprache in Indien

Abkürzung